Sirianni ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Sirianni (* 1975), australischer Tennisspieler
 Nick Sirianni (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Rob Sirianni (* 1983), italo-kanadischer Eishockeyspieler